Langenheim steht für:

 Langenheim, Ortsteil der Gemeinde Petersaurach im Landkreis Ansbach in Mittelfranken

Langenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Paul Johannes Langenheim (1872–1958), deutscher Bergbauingenieur und NSDAP-Mitglied
 Friedrich Langenheim (1809–1879), deutscher Fotograf in USA 
 Johann Christian Langenheim (1691–1766), deutscher Verleger
 Kurt Langenheim (1903–1990), deutscher Prähistoriker
 Ruby Rose Langenheim (* 1986), australische Schauspielerin, siehe Ruby Rose
 Wilhelm Langenheim (1807–1874), deutscher Fotograf in USA